Межзональный турнир по шахматам 1990 (Куала-Лумпур) — восьмой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1990/1991), проводился в 2 группах. 

18 участниц из 13 стран, в том числе 6 из СССР. В турнир претенденток допущены Гаприндашвили, Се Цзюнь и Марич.

Таблица

Ссылки 
 World Chess Championship (Women) 1990 Genting Interzonal Tournament

Межзональные турниры
1990 год в шахматах